Серго-Поливановский сельсовет — сельское поселение в Вадинском районе Пензенской области Российской Федерации.

Административный центр — село Серго-Поливаново.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пензенской области от 2 ноября 2004 года № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
В декабре 2015 года посёлки Лесной и Новый Путь Серго-Поливановского сельсовета исключены из учётных данных административно-территориального устройства Пензенской области как населённые пункты фактически прекратившие своё существование, в которых отсутствуют официально зарегистрированные жители.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельсовета

Муниципальные образования Вадинского района
Сельские поселения Пензенской области